Hidroksiandrostendion se može odnositi na:

 11β-Hidroksiandrostendion
 16α-Hidroksiandrostendion